Акмешит (каз. ) — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Акмешит (быв. Захаровка) — аул в Нуринском районе Карагандинской области.

Другие значения 
 Мечеть Акмешит - Центральная мечеть в Шымкенте.
 Пещера Акмешит Аулие в 80 километрах от Шымкента
 Колледж «Акмешит»